Praepodes est un genre d'insectes coléoptères de la famille des Curculionidae.

Liste des espèces 
 Praepodes albosquamosus
 Praepodes camelus
 Praepodes canescens
 Praepodes canus
 Praepodes cervinus
 Praepodes cinerascens
 Praepodes costatus
 Praepodes elegans
 Praepodes farinolentus
 Praepodes impressus
 Praepodes inaequalis
 Praepodes lepidopterus
 Praepodes leucographus
 Praepodes luctuosus
 Praepodes marmoreus
 Praepodes murinus
 Praepodes novemdecimpunctaus
 Praepodes nubilus
 Praepodes obsoletus
 Praepodes pictus
 Praepodes pugnax
 Praepodes pulcher
 Praepodes roralis
 Praepodes scalaris
 Praepodes sphacellatus
 Praepodes tredecimmaculatus
 Praepodes vittatus

Références 

  Synonymia Insectorum : Genera et species curculionidum. Tomus sextus, Pars prima. Carl Johan Schoenherr, 1840 (description du genre donnée page 348)

Liens externes 
 
 

Curculionidae
Genre de Coléoptères (nom scientifique)